Вычужанин — русская фамилия. Известные носители:

 Вычужанин, Александр Сергеевич (род. 1966) — советский и российский бегун-марафонец.
 Вычужанин, Владимир Викторович (род. 1953) — украинский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Вычужанин, Николай Алексеевич (1919—1964) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Вычужин
 Вичужанин